33-й выпуск Классики Сан-Себастьяна— однодневная велогонка проходившая 1 августа в окрестностях одноименного испанского города Сан-Себастьян. Она прошла 27 июля, гонщики проехали 234 километра. Победителем стал Тони Галлопен, выступающий за команду .

Участники 

Российские участники
Александр Колобнев, () - 21-й (+ 1,55), Павел Брутт, () - 30-й (+ 3,12), Эдуард Ворганов, () - 62-й (+ 4,40), Егор Силин, () - 74-й (+ 6,34).

Не финишировали: Дмитрий Козончук, ();  Юрий Трофимов, ().

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль гонки на сайте catenacycling.com 
 Классика Сан-Себастьяна 2013 на сайте cyclingarchives.com 
 Классика Сан-Себастьяна 2013 на сайте cqranking.com 
 
 
 
 
 

Спорт в Испании в 2013 году
Июль 2013 года